Carlos VIII da Suécia (1409-1470)
Carlos VIII de França (1470-1498)
Carlos Hugo de Bourbon-Parma — pretendente carlista (Carlos VIII de Espanha)

Desambiguações de antropônimos